Flygel kan syfta på:
 Flygel (instrument) – ett klaverinstrument, närmare bestämt den liggande formen av piano
 Flygel (arkitektur) – en sidobyggnad som tillsammans med en huvudbyggnad formar en gårdsplan
 Flygel (militärstrategi)
 Flygel (dubbeldörr) – vardera halvan i en dubbeldörr vanligen för altarskåp
 Flygel (karosseridetalj) – en del av en bils karosseri som sitter i hörnet på bilen
 Hydrometrisk flygel – ett instrument som används för att mäta vattnets hastighet i till exempel vattendrag, kanaler och öppna diken
 Damflygel – en benämning för linjerna a, b och c på ett schackbräde
 Kungsflygel – en benämning för linjerna f, g och h på ett schackbräde

Se även 
 Flügel